Lampre – azienda lombarda
Lampre – squadra ciclistica italiana attiva tra 1990 e 2004
Lampre – squadra ciclistica italiana attiva dal 2005, nata dalla fusione tra la precedente Lampre e la Saeco